Hazelwood (Derbyshire), een plaats in het Engelse graafschap Derbyshire
 Hazelwood (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri